Pomnik Aleksandra Fredry w Krakowie
 Pomnik Aleksandra Fredry we Wrocławiu